Качественный анализ (гуманитарные науки)
 Качественный анализ (химия)